Berkoff est un nom de famille notamment porté par :
 David Berkoff (né en 1966), nageur américain ;
 Katharine Berkoff (née en 2001), nageuse américaine ; 
 Steven Berkoff (né en 1937), acteur, dramaturge, scénariste et réalisateur britannique.

Homonymie de patronyme